И́ан Гре́гори Макко́лл (; род. 5 июля 1984, Коста-Меса) — американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и наилегчайшей весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 2002—2018 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WEC, Rizin FF, TPF и др. Владел титулом чемпиона TPF в наилегчайшем весе.

Биография 
Иан Макколл родился 5 июля 1984 года в городе Коста-Меса штата Калифорния. В детстве часто дрался, увлекался восточными единоборствами. Во время учёбы в старшей школе и в колледже серьёзно занимался борьбой, имел определённые успехи, но из-за травмы колена вынужден был отказаться от карьеры борца.

В молодости состоял в уличной банде Lords of South County, члены которой совершали нападения на случайных прохожих. Некоторые из них впоследствии были осуждены за эти преступления, как например находившийся в их рядах известный боец Роб Эмерсон, но Макколлу удалось избежать преследования. Он рассказывал, что однажды во время очередного нападения прохожий ответил ему правым прямым и отправил его в бессознательное состояние.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в августе 2002 года, заставил своего соперника сдаться во втором раунде с помощью удушающего приёма сзади. Дрался в небольших американских промоушенах, таких как Warriors Quest, WFC, Total Combat, Battle in the Ballroom — из всех поединков неизменно выходил победителем.

World Extreme Cagefighting 
Имея в послужном списке пять побед без единого поражения, в 2007 году Макколл привлёк к себе внимание крупной организации World Extreme Cagefighting. В дебютном поединке выиграл техническим нокаутом у Коти Уилера, но затем досрочно проиграл Чарли Валенсии — в первом же раунде попался в «гильотину» и вынужден был сдаться.

В январе 2009 года провёл в клетке WEC бой против Доминика Круса, уступив по очкам единогласным решением судей.

Tachi Palace Fights 
На протяжении всего 2011 года Иан Макколл активно сотрудничал с калифорнийским промоушеном Tachi Palace Fights, спустившись при этом в наилегчайшую весовую категорию. В первом поединке он сенсационно одолел по очкам непобеждённого бразильца Жусиера Формигу, который на тот момент считался одним из лучших бойцов наилегчайшего веса в мире. Затем единогласным решением взял верх над небитым соотечественником Дастином Ортисом и удостоился права оспорить титул чемпиона, принадлежавший на тот момент Дарреллу Монтагью. В третьем раунде чемпионского боя Макколл принудил Монтагью к сдаче и забрал пояс чемпиона себе. Портал Sherdog в то же время включил его в символическую команду самых жестоких бойцов и назвал победителем в номинации «Возвращение года».

Ultimate Fighting Championship 
Находясь на серии из четырёх побед и владея титулом чемпиона TPF, в декабре 2011 года Макколл подписал контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship, где сразу же стал участником турнира из четырёх бойцов, победитель которого должен был завладеть введённым чемпионским поясом в наилегчайшем весе. Его соперником на полуфинал стал Деметриус Джонсон. Состоявшийся в марте 2012 года бой продлился всё отведённое время — изначально было объявлено, что Джонсон победил решением большинства судей, но позже выявилась ошибка при подсчёте очков в судейских карточках, и в итоге результат изменили на ничью решением большинства. Данный бой является первым в истории UFC в наилегчайшей весовой категории.

Поскольку в первом поединке определить финалиста не удалось, в июне состоялся повторный поединок — на сей раз Джонсон уверенно выиграл единогласным решением. Это был первый раз, когда турнир UFC возглавляли представители наилегчайшего веса. Впоследствии Деметриус Джонсон в течение многих лет удерживал титул чемпиона UFC, заработав репутацию одного из сильнейших бойцов в истории смешанных единоборств.
 
На август 2012 года планировался бой с новичком организации Джоном Морагой, но из-за проблем с полицией Макколл вынужден был сняться с этого турнира и был заменён Улиссом Гомесом.

В феврале 2013 года вышел в клетку против Джозефа Бенавидеса и уступил ему единогласным решением. Спустя несколько месяцев выиграл единогласным решением у бразильца Илиарди Сантуса, заработав бонус за лучший бой вечера.

После череды травм в июле 2014 года вернулся в октагон для встречи с англичанином Брэдом Пикеттом, на турнире в Ирландии одолел его единогласным решением.

В январе 2015 года единогласным решением судей потерпел поражение от бразильца Джона Линекера.

В течение последующих двух лет Макколлу неоднократно назначались поединки на различных турнирах, его соперниками должны были стать Дастин Ортис, Джастин Скоггинс, Рей Борг, Нил Сири и Джарред Брукс, однако по разным причинам все эти поединки срывались. В конечном счёте в октябре 2017 года Макколл попросил UFC об освобождении от контракта, и организация удовлетворила его просьбу.

Rizin Fighting Federation 
Будучи не связанным контрактными обязательствами с UFC, вскоре Иан Макколл объявил о сотрудничестве с японской организацией Rizin Fighting Federation. Здесь он стал участником гран-при легчайшего веса, но уже в стартовом поединке на стадии четвертьфиналов, состоявшемся в декабре 2017 года, был остановлен Манелем Капе — уже в начале первого раунда получил серьёзное рассечение, и врач запретил ему продолжать поединок.

В мае 2018 года на очередном турнире Rizin Макколл встретился с японским ветераном Кёдзи Хоригути и был нокаутирован им на девятой секунде первого раунда. Спустя несколько дней на подкасте The MMA Hour он объявил о завершении карьеры профессионального бойца.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center| 13-7-1
|Кёдзи Хоригути
|KO (удар рукой)
|Rizin 10: Fukuoka
|
|align=center|1
|align=center|0:09
|Фукуока, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-6-1
| Манель Капе
| TKO (остановлен врачом)
|Rizin World Grand Prix 2017: 2nd Round
|
| align=center| 1
| align=center| 1:48
|Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-5-1
| Джон Линекер
| Единогласное решение
| UFC 183
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-4-1
| Брэд Пикетт
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: McGregor vs. Brandao
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Дублин, Ирландия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-4-1
| Илиарди Сантус
| Единогласное решение
| UFC 163
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11-4-1
| Джозеф Бенавидес
| Единогласное решение
| UFC 156
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-3-1
| Деметриус Джонсон
| Единогласное решение
| UFC on FX: Johnson vs. McCall
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Санрайз, США
| 
|-
| Ничья
| align=center| 11-2-1
| Деметриус Джонсон
| Решение большинства
| UFC on FX: Alves vs. Kampmann
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Даррелл Монтагью
| Сдача (удушение сзади)
| TPF 10: Let The Chips Fall
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:15
| Лемор, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Дастин Ортис
| Единогласное решение
| TPF 9: The Contenders
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Жусиер Формига
| Единогласное решение
| TPF 8: All or Nothing
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Джефф Уиллингем
| Сдача (треугольник)
| MEZ Sports: Pandemonium 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:17
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-2
| Доминик Крус
| Единогласное решение
| WEC 38
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Кевин Дансмур
| Единогласное решение
| Total Combat 32
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Эль-Кахон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-1
| Чарли Валенсия
| Сдача (гильотина)
| WEC 31
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:19
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Коти Уилер
| TKO (удары руками)
| WEC 30
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:34
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Рик Маккоркелл
| KO (удар рукой)
| Battle in the Ballroom: Summer Fist 2007
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:13
| Коста-Меса, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Крис Дэвид
| Единогласное решение
| Total Combat 15
| 
| align=center| 3
| align=center| N/A
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Муса Толивер
| TKO (остановлен секундантом)
| WFC: Rumble at the Ramada
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Норуолк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Крис Асеведо
| TKO (остановлен секундантом)
| Crown Fighting Championship 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Росарито, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джерри Самсон
| Сдача (удушение сзади)
| Warriors Quest 6: Best of the Best
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:32
| Гонолулу, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США